Фукс ( «лис») — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Фукс Август (1818—1847) — філолог.
 Фукс Андрій Федорович — радянський і німецький хокеїст.
 Фукс Борис Федорович — радянський і німецький хокеїст.
 Фукс Вівіан Ернест (1908—1999) — англійський геолог і полярний дослідник.
 Фукс Віктор (1840—1921) — австрійський політик.
 Фукс Віктор — американський економіст.
 Фукс Віктор Якович (1829—1891) — таємний радник, цензор, письменник, брат Фукса Е. Я.
 Фукс Вільгельм (1898—1947) — німецький агроном, оберфюрер СС і полковник поліції.
 Фукс Володимир Павлович (1929—2015) — український спеціаліст у галузі атомної енергетики, громадський діяч, Заслужений енергетик України.
 Фукс Володимир Якович (1847-н.р. 1917) — дійсний таємний радник, сенатор, судовий діяч, брат Фукс В. Я. і Е. Я.
 Фукс Георг (1868—1949) — німецький драматург, режисер, теоретик театру.
 Фукс Георгій Борисович (1928—2008) — видатний київський інженер-проектувальник, ГІП більшості київських мостів через Дніпро.
 Фукс Гілберт (1871—1952) — німецький фігурист, дворазовий чемпіон світу.
 Фукс Готфрід Ерік (1889—1972) — німецький футболіст.
 Фукс Дана ( 1978) — американська співачка і актриса.
 Фукс Джозеф (1899—1997) — американський скрипаль.
 Фукс Едуард Якович (1834—1909) — судовий діяч, сенатор, член Державної ради Російської імперії, який підписав смертний вирок народовольцям, учасникам замаху на Олександра II 1 березня 1881, брат Фукса В. Я.
 Фукс Едуард (1870—1940) — Німецький вчений, письменник і політичний діяч.
 Фукс Ернестіна Марія (Ерна Морена) (1885—1962)  — німецька актриса німого кіно.
 Фукс Ернст (1930—2015) — австрійський художник.
 Фукс Єгор Борисович (1762—1829) — історик, літератор.
 Фукс Іммануїл Лазарус (1833—1902) — німецький математик.
 Фукс Йоганн Йозеф (1660—1741) — німецький композитор.
 Фукс Йоганн Непомук (1774—1856) — німецький хімік і мінералог.
 Фукс Йоганн Непомук (1842—1899) — австрійський композитор і музичний педагог, брат  Р. Фукса.
 Фукс Йоганн-Леопольд (Іван Іванович, Леопольд Іванович) (1785—1853) — музикант.
  Фукс Карл (1838—1922) — німецький музикознавець і композитор.
 Фукс Карл Федорович (1776—1846) — лікар, професор і ректор Казанського університету.
 Фукс Клаус (1911—1988) — німецько-британський фізик, радянський «атомний шпигун».
 Фукс Крістіан ( 1986) — австрійський футболіст.
 Фукс Ладіслав (1923—1994) — чеський письменник і сценарист.
 Фукс Леонарт (1501—1566) — один з « отців ботаніки», упорядник одного з перших друкованих травників.
Макс Фукс — німецький офіцер, майор вермахту. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Фукс Маріо ( 196х) — сноубордист.
 Фукс Маркус ( 1960) — швейцарський кінник.
 Фукс Олександра Андріївна (1805—1853) — письменниця, жінка Карла Федоровича.
 Фукс Павло Якович ( 1971) — російсько-український бізнесмен, меценат, засновник девелоперської компанії Mos City Group.
 Фукс Пауль фон (1640—1704) — барон, Бранденбургський міністр.
 Фукс Райнхарт ( 1934) — німецький шахіст; міжнародний майстер (1962).
 Фукс Роберт (1847—1927) — австрійський композитор і музичний педагог, брат  І. Н. Фукса.
 Фукс Фердинанд Карл (1811—1848) — німецький композитор.
 Фукс Філіпп Жак Едмон (1837—1889) — французький геолог і мінералог.
 Фукс Флоріан ( 1991) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон.
 Фукс Франц (1949—2000) — австрійський терорист.
 Фукс Фріц — австрієць, ленінградський радіожурналіст.
 Фукс Християн Йозеф (1801—1871) — німецький ветеринар.
 Фукс Радован — хорватський політик, міністр

Див. також 
 Бронетранспортер Фукс — TPz 1 Fuchs (Лисиця) — німецький плавучий колісний бронетранспортер.
 Фукс — персонаж повісті А. С. Некрасова «Пригоди капітана Врунгеля», а також однойменного мультсеріалу.

Сторінки-неоднозначності людських імен
Єврейські прізвища
Німецькі прізвища